Repubblica di Estonia
 attuale denominazione ufficiale dell'Estonia
 Repubblica Socialista Sovietica Estone
 Repubblica di Estonia (1918-1940)
 Comunità dei lavoratori estoni

en:Republic of Estonia